Silver Pictures — голливудский продюсерский центр, созданный Джоэлом Силвером в 1980 году. Специализируется на производстве боевиков.

Фильмы